Stockwell – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Devon
 Stockwell – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Gloucestershire
 Stockwell – jednostka osadnicza w USA, w stanie Indiana, w hrabstwie Tippecanoe
 Stockwell – dzielnica Londynu
 Stockwell – podziemna stacja metra w Londynie